Tanzania
Jangwani – circoscrizione della regione di Dar es Salaam
Jangwani – circoscrizione della regione di Mtwara